Габрица — название населённых пунктов.

Болгария 
 Габрица — село в общине Смолян Смолянской области. 
 Габрица — село в общине Венец Шуменской области.